Наволоки — топоним:

Белоруссия 
 Наволоки — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Наволоки — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Наволоки — город в Кинешемском районе Ивановской области
 Наволоки — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Наволоки — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Наволоки — бывшая деревня на окраине города Рыбинск Ярославской области, ныне — улица.

См. также 
 Наволок

Примечания